Diálogo
Diálogo socrático
Diálogo? - primeiro álbum da banda brasileira NX Zero, lançado em 2004

Desambiguação